Honig steht für:
 Honig ein Lebensmittel, Konservierungsmittel und Arzneimittelbestandteil
 einen türkischen Spielfilm von Semih Kaplanoğlu, siehe Bal – Honig
 einen Roman von Ian McEwan

Honig ist der Familienname folgender Personen:
 Bonnie Honig (* 1959), kanadische Politikwissenschaftlerin und Professorin
 Edmund Honig (1814–1894), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Edwin Honig (1919–2011), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ernst Honig (Pseudonym Schorse Szültenbürjer; 1861–1930), deutscher Mundartschriftsteller
 Gerhard Honig (1928–2022), deutscher Musikredakteur, Komponist, Arrangeur und Orchesterleiter
 Hans Honig (1880–1946), deutscher Verwaltungsjurist und Politikerin (SPD), MdPl
 Reinier Honig (* 1983), niederländischer Radrennfahrer
 Richard Honig (1890–1981), deutscher Jurist
 Stefan Honig (* 1979), deutscher Sänger und Singer-Songwriter und Gründer der Band HONIG
 Werner Honig (1922–2006), deutscher Fernsehjournalist und Kulturredakteur 

Siehe auch:
 Kunsthonig
 Honig im Kopf